Diest steht für:
 Diest, Ort in Belgien
 Diest (brabantisches Adelsgeschlecht)
 Diest (westfälisches Adelsgeschlecht) 

Diest ist der Familienname von:
 Everhard von Diest († 1301), katholischer Geistlicher und 31. Bischof vom Bistum Münster (1275–1301)
 Gustav von Diest (1826–1911), deutscher Jurist und Politiker (MdR, MdH, Regierungspräsident) sowie Autor
 Heinrich von Diest (1785–1847), preußischer Generalleutnant und russischer Generalstabsoffizier
 Heinrich van Diest (1595–1673), deutscher reformierter Theologe und Pfarrer
 Herrmann Tegeler von Diest (* um 1507), deutscher lutherischer Theologe und Pfarrer
 Isala Van Diest (1842–1916), belgische Medizinerin und Frauenrechtlerin
 Johann von Diest (um 1250), Bischof vom Samland (um 1252)
 Johann III. von Diest († 1340), Bischof von Utrecht (1322–1340)
 Johannes von Diest († 1259), Bischof von Lübeck (1254–1259)
 Nordewin von Diest-Koerber (1885–1943), deutscher Jurist und Politiker
 Otto von Diest (1821–1901), preußischer Verwaltungsbeamter, Publizist und Politiker
 Sabine von Diest-Brackenhausen (* 1931), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Walther von Diest (1851–1932), deutscher Offizier 
 Wilhelm II. von Diest († 1439), katholischer Geistlicher und Bischof von Straßburg (1393–1439)